Сита́ — река в Хабаровском крае в бассейне Амура.

Вытекает из болот возле посёлка Сита района имени Лазо. Длина реки — 105 км (от истока крупнейшего притока Обора — 159 км). Площадь водосборного бассейна — 3320 км².

Протекая по низменной заболоченной местности, принимает в себя мелкие реки и ручьи Джулиха, Малая Сита 2-я, Каменушка, Бешеная, Малая Сита.

Между сёлами Благодатное и Князе-Волконское Хабаровского района принимает справа реку Обор, значительно более полноводную. В районе села Князе-Волконское в реку Сита слева впадает река Чёрная Речка.

Между сёлами Благодатное и Князе-Волконское образует широкую долину с большим количеством стариц, ведутся работы по добыче гравия, работает земснаряд. В долине реки на месте бывшего гравийного карьера образовалось искусственное озеро Благодатное, являющееся местом отдыха местных жителей и хабаровчан.

Река Сита во время наводнений сильно разливается, затапливая низменную заболоченную долину на много километров.

Судоходство отсутствует, исключительно маломерное.

Через реку Сита построены два железобетонных автомобильных моста — в районе сёл Благодатное и Князе-Волконское.

Река является местом отдыха и любительского рыболовства, воды реки отбираются для животноводческих комплексов (технический водопровод).

В пятнадцати километрах ниже села Князе-Волконское река Сита впадает в мелководное Петропавловское озеро, сообщающееся протоками с рекой Амур.

Населённые пункты у реки 
Сверху вниз:
 34 километр (п. б.)
 Сита (л. б.)
 Благодатное (п. б.)
 Калинка (л. б.)
 Князе-Волконское (п. б.)
 Сергеевка (л. б.)
 Краснознаменка (п. б.)

Примечания

Литература 
 Топографический атлас Хабаровского края. Хабаровск, 1994 год.

Притоки Амура
Реки района имени Лазо
Реки Хабаровского района